19 Dywizja Izydora Krasińskiego
 27 Dywizja Izydora Krasińskiego